Peter Schneeberger ist der Name folgender Personen:

* Peter Schneeberger (Komponist) (1953–2009), österreichischer Komponist, Chorleiter und Musiker 
 Peter Schneeberger (Pastor) (* 1969), Schweizer Landwirt und Pastor 
 Peter Schneeberger (Journalist) (* 1972), österreichischer Journalist und Fernsehmoderator